Marko Divković (novinar)
Marko Divković (nogometaš)